Гага́ринская улица (с 1952 по 1998 год — улица Фу́рманова) в Санкт-Петербурге проходит от Невы (набережная Кутузова) до улицы Пестеля. Нумерация домов от набережной Кутузова.

История 
Название происходит от Гагариной пристани, располагавшейся напротив улицы.

Улица, состоящая как бы из двух отрезков, существует с XIX века. Один существовал уже в первой трети XVIII века: начинался от Гагариной пристани на Неве, проходил мимо старого Запасного двора и оканчивался за мостом через засыпанный в 1765 году Косой канал, у Сергиевской улицы (ныне — улица Чайковского). На плане Петербурга 1776 года именно этот отрезок имел название «Гагаринская улица». Другой отрезок был безымянным. К 1790 году, после постройки каменного Пустого рынка, оба отрезка «новой», или «новопроложенной», улицы были объединены под одним названием.

С 1952 по 1998 год называлась улица Фурманова в честь красного комиссара Гражданской войны, советского писателя Д. А. Фурманова.

Пересекает:
 набережную Кутузова
 Шпалерную улицу
 улицу Чайковского
 улицу Оружейника Фёдорова
 Гангутскую улицу
 улицу Пестеля

Достопримечательности

По чётной стороне 
 Дом № 6: в XVIII веке здесь размещалась позументная фабрика С. Ф. Роговикова, просуществовавшая до 1807 года. В 1813 году здесь продавались «…два каменные трёхэтажные дома, под № 24, со Всеми к ним службами, конюшнями, каретными сараями, погребами, лавочкою, лабазом, и с садом с оранжереями, теплицами и парниками»
 Дом № 16 : участок принадлежал в XVIII веке придворному келлермейстеру И. М. Гудимову, при котором здесь находился «деревянный, на каменном фундаменте дом». После него участком владела вдова «датского агента» Иоганна Гротена Каролина, а с 1800 года — семья Кадалинцевых. На участке, принадлежавшем с 1825 года Бибиковым в 1836 году по проекту архитектора М. А. Макарова был построен каменный дом, который сдавался внаём. Здесь у Е. А. и С. Н. Карамзиных в 1839—1851 гг. бывали поэт М. Ю. Лермонтов, композитор М. И. Глинка и другие деятели русской культуры.

По нечётной стороне 

 Дом № 1/24 : в 1775 году И. И. Меллер-Закомельский купил у Федула Михайлова его участок у Гагариной пристани с имевшимся на нём деревянным строением, сломав которое, построил трёхэтажный особняк с двухэтажными флигелями. При Меллере особняк сдавался внаём — одним из нанимателей был граф Калиостро. В 1799 году наследники И. И. Меллер-Закомельского продали дом графу Петру Кирилловичу Разумовскому. С 1825 года владельцем большого трёхэтажного дома стал А. Г. Кушелев-Безбородко, который пригласил для перестройки здания архитектора В. А. Глинку. После покупки соседнего участка по Гагаринской улице (на месте дома № 3) соседние здания были соединены и в них разместилась огромная картинная галерея графа. В 1852—1853 годах по проекту А.  И. Штакеншнейдера изменены его фасады и выполнена великолепная внутренняя отделка, в значительной части сохранившаяся. В 1855 году, после смерти графа, участок вновь был поделён между сыновьями: старшему, Григорию, достался угловой дом на набережной, а младшему, Николаю — соседнее здание. В дальнейшем он принадлежал графине А. Г. Шереметьевой (в 1870-х годах), сыну декабриста князю М. С. Волконскому (в 1880-х годах), а в 1892 году перешел купцу 1-й гильдии А. Г. Елисееву. В 1920-х годах в здании работала «Фабрика эксцентрического актера», организованная Г. М. Козинцевым и Л. З. Траубергом. В 1924 году здесь жил С. А. Есенин.

 Дом № 3 : первым владельцем был Н. Н. Трубецкой. После приобретения здания А. Г. Кушелевым-Безбородко он был соединён с соседним зданием. В 1856 году Н. А. Кушелев-Безбородко пригласил архитектора Э. Я. Шмидта, который за пять лет создал комплекс усадьбы, в облицовке которой использовал разнообразные виды мрамора, отчего особняк стали называть Малым мраморным дворцом. В 1873 году дворец перешёл в собственность императорской фамилии — на часть доставшегося капитала, завещанного «старшему сыну старшего брата царствующего Государя», его приобрёл великий князь Николай Константинович. В 1882—1913 годах дворец принадлежал морганатической супруге императора Александра II светлейшей княгине Юрьевской Е. М. Долгоруковой. В 1913 году, будучи в Ницце, княгиня продала дворец со всей обстановкой дочери камер-юнкера Высочайшего Двора Екатерине Павловне Леонард за 1 200 000 рублей наличными.
 Дом № 5 : в 1790-х годах принадлежал придворному казначею Курятникову, последняя перестройка прошла в 1911—1912 г. под руководством гражд. инженера И. И. Бургазлиева. Был куплен в начале XX века Столыпиным в собственность.
 Дом № 11: в период с 1946 года по 20.4.1973 в кв. 4 жил Н. К. Симонов.
 Дом № 19  — дом Капушкина, 1843 г.
 Дом № 23: здание Третьей гимназии (1822, архитектор П. Д. Шретер; 1835—1845, академик архитектуры А. Ф. Щедрин). С 1928 года здесь находится ЕТШ № 13.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки